Le  Grand Prix moto de Malaisie 2009 est la seizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. 

La compétition s'est déroulée du 23 au  sur le circuit International de Sepang devant plus de 59 206 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Grâce à sa troisième place, Valentino Rossi s'est adjugé le titre de champion du monde MotoGP.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³ 

Grand Prix moto de Malaisie
Malaisie
2009 en Malaisie
Sport en octobre 2009